Ànima: en religió i filosofia, element immaterial dipositari de l'esperit.
 Ànima: en llenguatge popular, nucli de materials resistents que suporta una estructura.
 Ànima (armes de foc): Part interior del canó d'una arma de foc.
 Ànima: en televisió, magazín d'actualitat cultural que s'emet al 33.